Пегельман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пегельман, Сильвия Гансовна (1917—2002) — советский зоолог, доктор биологических наук.
 Пегельман, Ханс Густавович (1875—1938) — эстонский и советский политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Эстонии, публицист, поэт и переводчик.